Lerchenhaid steht für:
 Lerchenhaid (Straubing), eine Ortschaft in der kreisfreien Stadt Straubing, Bayern
 Lerchenhaid, 1939–1945 Name der Gemeinde Skřivaň im Okres Rakovník, Tschechien